Inútil insistir es el sexto disco editado por Luis Pescetti, escritor y músico argentino.

Fue grabado con las tomas de 21 shows en 2006 y 2007 en los teatros porteños Teatro Metropólitan y ND Ateneo, Argentina; así como se le agregaron instrumentos en estudio, ya que en los espectáculos sólo se encontraba a Pablo Mitilineos acompañando en la guitarra, y a Luis cantado y tocando la 1° guitarra.

Según las palabras del propio Pescetti en el prólogo del CD , Este espectáculo se llama así en honor a esos momentos en los que decidimos abandonar un esfuerzo o una meta que nos estaba agotando. .

El diseño gráfico, tal cómo en el CD Bocasucia, esta enteramente ocupado por los dibujos que los chicos entregan en los shows a Luis. La única fotografía "real" que se puede ver de Luis está en la contratapa. La portada es también un dibujo entregado por un niño, en donde está Luis con su guitarra.

Dentro del librillo, está todo en tonos grises, blancos y negros, incluyendo también los dibujos. Asimismo, contiene las letras de las canciones, instrucciones para los juegos, y también algunas palabras de Pescetti, en donde explica lo difícil de hacer un shows sólo con temas nuevos después de 4 CD, los criterios para los comienzos del show así como la explicación de como fue agregar los instrumentos en estudio a las grabaciones en vivo.

Lista de tracks 

 Los tracks en negrita indican una canción.
 Los tracks en cursiva son juegos.
 En letra normal están los chistes, "bla bla blases", etc.
 € Letra y música: Luis Pescetti.

 ¡Bivindinska!
 Como se hacen los niños €
 Instrucciones
 Palmas y palmas
 Intro canción
 Con esa cara de pescado €
 Si no veo, ni oigo 
 Monólogo científico con estrategia por aquello de los miedos nocturnos de noche
 Los sapitos de la noche (Letra y Música: Patricia Larguía)
 Mi mamá me mima
 Intro canción
 No es no €
 Chistes ja, ja, já
 Sal de ahí, chivita, chivita (Canción infantil tradicional)
 Intro canción
 Bien Nada €
 Chistes ja, ja, já
 Se hace de noche
 Tumbas (Tradicional campamentil)
 Enanos alemanes
 Chiste del niño de 4 años y su hermana adolescente
 Intro canción
 Pendiente de vos €
 Intro juego
 La canoa se hundió
 Mi tío llegó 
 La barca (Canción campamentil)

Instrumentos 

Para este CD, se grabaron los shows con:
 Luis Pescetti, voz y 1° guitarra.
 Pablo Mitilineos, 2° guitarra. (En tracks 12 y 16).

Pero después se realizaron sobregrabaciones de instrumentos en los estudios de Telechanski, Discos Artesanales del Bolsón. Quiénes realizaron estas sobregrabaciones fueron:

 Gabriel Spiller: Percusión general, Timbales y campana (los 3 en track 4); batería (Tracks 6; 10; 19; 23; 26 y 27) y percusión orquestal (Track 19).
 Martín Telechanski: Guitarra eléctrica (Tracks 6; 23; 26 y 27) y bajo (Track 23).
 Mono Hurtado: Bajo eléctrico (Tracks 6 y 27) y Contrabajo (Tracks 9; 12; 16; 19; 25 y 26).
 Alejandro Goldberg: Acordeón en tracks 9 y 27.
 Javier Portero: Violín y viola, ambos en track 19. 
 Lautaro Capella: Tambores en track 23.
 Gabo Rosujovsky: Saxo alto en tracks 23 y 27.
 Cristian Martinelli: Trompeta en tracks 23 y 27.
 Juan Canosa: Trombón en track 27.
 Lucas Helguero: Percusión en track 27.

Curiosidades 

 Es el 2° disco (el otro es Antología) donde no se hace referencia alguna al grito de "¡Tántame la del tigue!", dicho por un niño en el primer CD de Pescetti.
 Junto con el CD, viene un póster en el que hay más dibujos de los niños, pero a color, a diferencia del resto del diseño gráfico. También aparecen fotos de Luis en los shows.
 En el libro Lejos de Frin, con el profesor suplente se hace una banda llamada Inútil Insistir

Véase también 

 Luis Pescetti
 Natacha

Enlaces externos 

 Página web de Luis Pescetti

Álbumes de 2008
Álbumes de Luis Pescetti